Nikolaj Reingoldovič Schmidt (; 31. října 1906 – 26. srpna 1942) byl sovětský radioinženýr a radioamatér. Jako první zachytil radiové vysílání trosečníků vzducholodi Italia (3. června 1928) a pomohl tak jejich záchraně.

V prosinci 1941 u něj bylo nalezeno vysílací vybavení (za války zakázáno) a byl obviněn z protisovětské agitace a údajné špionáže. V roce 1942 byl popraven zastřelením. V roce 1982 pak byl rehabilitován.

Odkazy

Reference 
 

Radioamatéři
Narození v roce 1906
Úmrtí v roce 1942
Narození 31. října
Úmrtí 26. srpna
Sověti
Muži